Jméno a příjmení Charles Taylor nese více osob:

 Charles Taylor (filozof) (Charles Margrave Taylor, * 1931) – kanadský sociolog, politický vědec, filosof, římský katolík
 Charles Taylor (politik) (Charles McArthur Ghankay Taylor, * 1948) – liberijský politik, prezident Libérie 1997–2003, tzv. „řezník z Monrovie“